Il doppio del torneo di tennis Cotia Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Otavio Della e Marcelo Saliola che hanno battuto in finale Danilo Marcelino e Francisco Roig 6-2, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Christer Allgårdh /  Tom Kempers (semifinali)
 Danilo Marcelino /  Francisco Roig (finale)

 Fernando Meligeni /  Cássio Motta (primo turno)
 Luis Lobo /  Mario Tabares (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cotia Challenger 1993